

Населені пункти та їхні частини

 Кшишковиці — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Кшишковиці — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Кшишковиці — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кшишковиці — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

 Кшишковиці — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства

Примітки